Museu de la Naturalesa i l'Home, museu situat a Santa Cruz de Tenerife (Illes Canàries)
 Museu Nacional d'Història Natural (Estats Units) (del seu nom en anglès Museum of Natural History), museu situat a Washington DC (Estats Units)